Allsvenskan 2009 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2009 (herrar)
Damallsvenskan 2009 (fotboll)